Desa Jerukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jerukan (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 110,76), Jawa Tengah, 
 Desa Jerukan (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 109,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar